Пиревичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пиревичи — деревня в Доброгощанском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Пиревичи — агрогородок в Пиревичском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.